Zum Begriff Judenlager (Abk. JuLag), Zwangsarbeitslager in der Zeit des Nationalsozialismus, siehe unter:

 Judenlager Hellerberg
 Judenlager Milbertshofen
 Judenlager Tormersdorf

u.a.